Текаш () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в городе Текаш-де-Альваро-Обрегон. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Tekax c майяйского языка можно перевести как: место, где заросли.

Площадь муниципалитета равна 2768 км², что составляет 6,94 % от площади штата, а наивысшая точка — 172 метра над уровнем моря, расположена в поселении Чульбалам.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Мани, Теабо и Кантамаеком, на востоке с Тишмеуаком и Цукакабом, на западе с Ошкуцкабом и Акилем, а также граничит с другими штатами Мексики: на юго-востоке с Кинтана-Роо и на юго-западе с Кампече.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1825 году под названием Сьерра-Альта, в его состав входит 91 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 торговля, сферы услуг и туризма — 38,5 %;
 сельское хозяйство и скотоводство — 32,6 %;
 производство и строительство — 27,9 %;
 безработные — 1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 372,1 км;
 электрификация: 95,7 %;
 водоснабжение: 98,3 %;
 водоотведение: 72,5 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить:
 церковь Святого Хуана Баутиста, построенную в XVII веке;
 скит Святого Диего;
 часовни Святого Франсиска и Вселенского Отца;
 археологические памятники цивилизации майя: Чамультун, Чунканаб, Ициц, Нокакаб и другие.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана